

Cinema 
 Niagara – film del 1953 diretto da Henry Hathaway
 Niagara, Niagara – film del 1997 diretto da Bob Gosse

Geografia 
 Niagara – fiume dell'America Settentrionale
 Cascate del Niagara – cascata del fiume omonimo
 Canada
 Niagara Falls – città dell'Ontario
 Niagara-on-the-Lake – città dell'Ontario
 Penisola di Niagara – regione dell'Ontario
 Stati Uniti
 Niagara – città della Contea di Grand Forks, Dakota del Nord
 Niagara Falls – città della Contea di Niagara, New York
 Niagara – città della Contea di Niagara, New York
 Niagara – città della Contea di Marinette, Wisconsin
 Fort Niagara – nei pressi di Youngstown

Informatica 
 Niagara – nome in codice del microprocessore UltraSPARC T1

Musica 
 Niagara – gruppo musicale rock francese
 Niagara – gruppo musicale heavy metal spagnolo
 Niagara – singolo di Izi e Charlie Charles del 2016

Altro 
 Niagara – gioco da tavolo
 Pobjoy Niagara – motore aeronautico radiale